Похья () — финское название населённого пункта Пойо () в составе города Расеборг.
 Похья, Антти (род. 1977) — финский футболист.
 Похьола () — страна саамов в карело-финском эпосе «Калевала».